Sabana de La Mar kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Sabana de La Mar (kommun), Hato Mayor, 
 Sabana de La Mar (ort), Hato Mayor,